Jméno Václav Králíček nesly tyto známé osobnosti:

 Václav Králíček (architekt) – český architekt
 Václav Králíček (politik) – český socialistický politik
 Václav Králíček (spisovatel) – český novinář, spisovatel, malíř a grafik